Il seguente è un elenco dei marchesi di Saluzzo, ovvero dei governanti della città piemontese e del suo territorio, dai tempi di Manfredo I fino all'estinzione della famiglia e all'annessione al regno di Francia, nel 1549; con il trattato di Lione del 1601 il marchesato di Saluzzo verrà poi incorporato nel ducato di Savoia.
Molti ritratti si trovano negli affreschi della Sala baronale del castello della Manta, raffiguranti i nove Prodi e nove eroine che, presumibilmente, impersonano i marchesi di Saluzzo con le rispettive consorti.

Re Umberto I d'Italia riconobbe il titolo di Marchese di Saluzzo al ramo dei Saluzzo di Castellar che sarebbero stati gli eredi dell'antica Casata e che ebbero un politico relativamente conosciuto a fine Ottocento con Marco di Saluzzo di Paesana.

Marchesi di Saluzzo

Casato del Vasto

Albero genealogico

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Castello della Manta
 Del Vasto
 Gabriele di Saluzzo
 Manfredo I di Saluzzo
 Marchesato di Saluzzo
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

 
Saluzzo